Светско првенство у веслању је службено међународно Такмичење у веслачком спорту које организује ФИСА - Међународна веслачка федерација. Ова се првенства одржавају једном годишње, а у неолимпијским годинама најјаче су веслачко такмичење. Најчешће се ова првенства приређују у августу или септембру.

Кратка историја светских првенстава у веслању 
Прво Светско првенство у веслању је одржано 1962. године у Луцерну, у Швајцарској. После тога се одржавало сваке четири године све до 1974. године од када се одржава једном годишње. Те су године такође у програм такмичења укључене дисицплине за жене, те дисциплине за лаке веслаче. Дисциплине за лаке веслачице су укључене у програм 1985. године.

Од 1996. године се у олимпијским годинама Светско првенство у веслању одвија у исто време када и Светско првенство у веслању за јуниоре. 2002. године у програм су укључене и параолимпијске дисциплине у три категорије: ЛТА (руке/труп/ноге), ТА (руке/труп) и А (руке).

Дисциплине 
ФИСА светска првенства у веслању службено садрже 23 дисциплине у неолимпијским годинама. У олимпијским годинама се 14 олимпијских дисциплина не појављују у програму Светских првенстава, те је тада на Светско првенству програм битно краћи јер се претпоставља да се сви врхунски веслачи припремају прие свега за Олимпијске игре.

Следећа табела приказује све веслачке дисциплине на Светском певенству. Ознаком ОИ су означене олимпијске дисциплине, а с ознаком СП тзв. неолимпијске дисциплине.

Списак светских првенстава у веслању 

1 У олимпијским годинама такмичење се одржавало само у неолимпијским дисциплинама

Види још 
 Веслање

Референце 

Светска првенства
Веслање